Durante 2020, se realizaron varios intercambios petroleros entre la Venezuela e Irán,  oro y otros productos básicos venezolanos por combustibles iraníes, dicho intercambio ha sido descrito como "trueque".

Antecedentes 

El declive en la industria de refinación de petróleo de Venezuela se aceleró desde 2016 debido a la falta de inversión, hechos de corrupción y presionado por las sanciones estadounidenses. Desde la caída de producción petrolera en 2018 Venezuela venía canjeando petróleo por gasolina, a fines de 2019, EE. UU. impidió el envío de gasolina y aditivos a Venezuela debido a que consideraba a Nicolás Maduro un dictador que usurpaba el poder. 

Desde 2020, Venezuela padece una escasez que provoca largas filas en las estaciones de servicio, en todo el país. Debido a la escasez, el precio del combustible en el mercado negro alcanzó los 10 dólares el galón, En mayo, el presidente anunció que la gasolina pasaría a costar 5.000 bolívares el litro, entre otras medidas de control de venta.

Con Venezuela e Irán bajo una crisis económica, los dos países desarrollaron intercambios "políticos y simbólicos". Por su parte la relaciones entre EE. UU e Irán habían empeorado, por entre otros factores, por el derribo iraní de un avión no tripulado de vigilancia estadounidense sobre el Estrecho de Ormuz y un Boeing 737 de UIA en donde 167 pasajeros murieron, aumentó las tensiones entre Estados Unidos e Irán en el mar al punto más alto en junio de 2019. El 6 de noviembre el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, visitó Venezuela donde reafirmó la alianza de ambos países contra lo que calificó de agresiones extranjeras.

El 23 de abril de 2020, Venezuela recibió materiales de refinación desde Irán para la unidad de craqueo catalítico en la refinería Cardón.

El 19 de enero de 2021, el entonces candidato a Secretario de Estado Antony Blinken, afirmó que el gobierno de Joe Biden buscaría "apuntar de manera más efectiva" a las sanciones.

Pago 
El 27 de mayo, el embajador iraní en Venezuela, Hojjatollah Soltani, dijo a la Agencia de Noticias de la República Islámica que Irán "ha recibido todos los pagos de la gasolina exportada a Venezuela". Un miembro del Consejo de Conveniencia de Irán, Ali Aqamohammadi, dijo que el dinero recibido de la gasolina vendida a Venezuela ha sido depositado en el tesoro como crédito obtenido por la Compañía Nacional de Refinación y Distribución de Petróleo de Irán |Compañía Nacional de Refinación y Distribución de Petróleo de Irán y el  Ministerio de Petróleo (Irán).

Embarques 
En mayo, Irán envió cinco petroleros — Forest, Fortune, Petunia, Faxon y Clavel —todos bajo la bandera de Irán, a Venezuela, seguidos por otro petrolero, Golsan, enviado en junio de 2020. Desde el colapso de la industria de refinación de petróleo de Venezuela y las sanciones de 2019 impuestas por Estados Unidos que impiden que los proveedores de combustible envíen gasolina a Venezuela, el país ya había experimentando desde antes una escasez de gasolina. Los petroleros iraníes enviados en mayo llevaron a 1,53 millones de barriles de gasolina de Irán, mientras que se esperaba que Golsan contuviera 190,000-345,000 barriles. Todos los petroleros fueron cargados en una refinería de gasolina cerca de Bandar Abbas, y fueron escoltados por la armada venezolana luego de amenazas de intervención de Estados Unidos. El Fortune fue el primer petrolero en llegar a las aguas territoriales de Venezuela el 24 de mayo de 2020. El 26 de mayo, el segundo petrolero iraní, Forest, arribó al puerto venezolano de El Palito. El tercer petrolero, Petunia, llegó a la zona económica exclusiva de Venezuela el 26 de mayo. El cuarto petrolero, Faxon, llegó el 29 de mayo. El quinto petrolero, Clavel, ingresó a las aguas territoriales de Venezuela el 31 de mayo. Todos los petroleros fueron escoltados por las fuerzas aéreas y navales venezolanas.

El 28 de septiembre, Forest, el primero de un grupo de tres petroleros que transportaban combustible iraní, ingresó a la zona económica exclusiva de Venezuela alrededor de las 8:05 a.m. El 30 de septiembre de 2020, el Fortune llegó a la zona económica exclusiva de Venezuela a las 1:45 a.m., después de que su compañero Forest atracado en el puerto de El Palito. El 4 de octubre, el Flaxon, el último petrolero de una flotilla de tres camiones cisterna de combustible iraníes (trajo unos 820.000 barriles de combustible) atracó en el puerto Guaraguao, en el este de Venezuela, en ese momento, Maduro anunció un nuevo plan de racionamiento, que comenzaría el lunes 5 de octubre. El 9 de octubre, zarpó el buque tanque Horse cargado con 1,9 millones de barriles de crudo venezolano, luego de haber descargado 2,1 millones de barriles de condensado iraní para ser usado como diluyente en la producción de petróleo extrapesado de Venezuela.

A inicios de diciembre una flotilla de al menos 10 buque tanques, partió desde Irán con diferentes cargamentos hacia Venezuela. El 7 de diciembre, el buque tanque Golsan, llegó al puerto de la Guaira. El 14 de diciembre, el buque tanque Ndros con 1,9 millones de barriles atracó en el puerto de Joséí. Regresando ambos cargados con crudo pesado venezolano.

A finales de enero de 2021, los tanqueros Faxon y Fortune llegaron a las terminales de José y Guaraguao con más de 400.000 bl de gasolina.

Controversias 
Estados Unidos dijo que estaba considerando cómo respondería a los envíos. Los presidentes de Irán y Venezuela emitieron advertencias sobre los intentos de Estados Unidos de bloquear el suministro de combustible. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, también escribió a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, para alertarlo sobre el posible envío de tropas estadounidenses al Caribe para bloquear la operación. Además, Abbas Araghchi, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán para Asuntos Políticos, llamó al embajador suizo que vela por los intereses de Estados Unidos en Irán para advertir a Estados Unidos que no interfiera con sus petroleros. Ahmad Sobhani, ex embajador iraní en Caracas, describió la decisión de Estados Unidos de no interferir en el suministro de gasolina como indicativo del "poder disuasorio" de Irán. 

Francisco Monaldi, de la Universidad Rice en Houston, dijo que los envíos petroleros eran mucho más bajos que la cantidad requerida para resolver la grave escasez de ese momento en Venezuela. Otros expertos dijeron que las importaciones de gasolina durarían solo unas pocas semanas.

Secuelas 

El presidente, Nicolás Maduro, dijo: "Gracias Irán" en un tuit luego de que el primer petrolero iraní llegara a Venezuela. "Solo la hermandad de los pueblos libres nos salvará", añadió.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro compañías petroleras venezolanas  ya los cinco capitanes de barcos iraníes que entregaron gasolina a Venezuela. 

El gobierno de Maduro elevó los precios de la gasolina de menos de un centavo el galón a cerca de $ 1.90 el galón, rompiendo el récord histórico de tener el combustible más barato del mundo. En mayo, según el portal Infobae, el opositor Juan Guaidó, con respecto a la compra, expresó:“Están pagando esa gasolina con oro de sangre, sin contratación y sin aprobación del Parlamento nacional”.El 2 de julio, la administración Trump presentó una demanda para incautar cuatro petroleros iraníes que se dirigían a Venezuela. Si bien la demanda solo se aplicaría en aguas territoriales de Estados Unidos, la administración esperaba que otros países bloquearan de manera similar el envío de combustible.

Confiscación de petroleros por EE. UU. 
El 14 de agosto, el Departamento de Justicia estadounidense informó que había confiscado cuatro buques petroleros pertenecientes a Irán, que iban en dirección a Venezuela con 1,116 millones de barriles de petróleo. El embajador de Irán en Venezuela, Hojat Soltani, dijo que los reportes de que los petroleros iraníes habían sido capturados eran "otra mentira y guerra psicológica" de Estados Unidos. "Los barcos no son iraníes, y ni el dueño ni su bandera tienen nada que ver con Irán", dijo en Twitter. El 18 de agosto, el ministro de Petróleo iraní, Biyán Namdar Zangané, afirmó que:Estos envíos incluían gasolina iraní que se había vendido íntegramente a Venezuela, por lo que EE. UU. no ha confiscado una propiedad de la República Islámica de Irán, sino una propiedad de Venezuela".El 3 de febrero de 2021, Estados Unidos ha presentado una demanda para incautar un cargamento de petróleo que, según dice, proviene de Irán en lugar de Irak, como indicaría su ruta oficial. La demanda se presentó ante el distrito estadounidense de Colombia alega que Irán intentó enmascarar el origen del petróleo transfiriéndolo a varios buques antes de que terminara a bordo del petrolero Achilleas de bandera liberiana con destino a China:Los participantes en el plan intentaron disfrazar el origen del petróleo utilizando transferencias de barco a barco, documentos falsificados y otros medios, y proporcionaron un conocimiento de embarque fraudulento para engañar a los propietarios de los Achilleas para que cargaran el petróleo en cuestión.

Véase también 
 Escasez de combustible en Venezuela
 Relaciones Irán-Venezuela 
 Industria del petróleo en Irán

Referencias 

Petróleos de Venezuela
Crisis económica en Venezuela
Años 2020 en Venezuela
Años 2020 en Irán
Relaciones Irán-Venezuela
Historia marítima de Venezuela
Relaciones exteriores de Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro